Вердехо ():

 Вердехо — сорт винограда, используемый для изготовления белых вин.
 Вердехо, Карлос (1934—2017) — чилийский футболист.
 Вердехо, Рамон Родригес (более известный как Мончи) (род. 1968) — испанский футболист и футбольный функционер.
 Вердехо, Феликс (род. 1993) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.